Гарпаліка:
 фракійська героїня, батько якої, цар Гарпалік, виховав її як чоловіка, навчив швидкого бігу, верхової їзди та стрільби з лука. Брала участь у всіх битвах батька і в одній із них урятувала йому життя. Коли царя за жорстокість вигнали підданці, Гарпаліка разом з батьком пішла в розбійники. Пастухи зловили її в тенета і вбили. Для власкавлення тіні померлої на її честь було встановлено культ і свято. У міфі про Гарпаліку відбито пережитки матріархату;
 дочка аркадського володаря Клімена та Партенії; стала коханкою батька, за що боги перетворили її на нічного птаха (варіанти: Гарпаліка заподіяла собі смерть, була вбита Кліменом).

Література 
 

Жінки у грецькій міфології